W roku 2010 odbyła się 66. edycja norweskiej Tippeligaen – pierwszej ligi tego kraju w piłce nożnej. Wzięło w niej udział 16 drużyn z całego kraju. Tytuł mistrza kraju obronił klub .

Zespoły 
W turnieju wzięło udział szesnaście drużyn. Trzynaście z nich grało w poprzednim sezonie, trzy awansowały z ligi niższej, w tym jedna po barażach.

Tabela ligowa 

 ||rowspan=3 style="background-color:white;"|

 ||rowspan=6 style="background-color:white;"|

Baraże o Tippeligaen 
Po zakończeniu sezonu miały miejsce mecze barażowe o ostatnie miejsce w Tippeligaen w sezonie 2011. Uczestniczyły w nich 4 zespoły, z których utworzono 2 pary. Zwycięzcy spotkali się w finałowym dwumeczu. Oto drużyny występujące w barażach:
 Hønefoss BK – 14 miejsce w Tippeligaen;
 Fredrikstad FK – 3. miejsce w Adeccoligaen;
 Løv-Ham – 4. miejsce w Adeccoligaen;
 Ranheim – 5. miejsce w Adeccoligaen.

 Pierwsza runda

 Dwumecz finałowy

Wynik dwumeczu: 8:1. Fredrikstad FK wywalczył awans do Tippeligean.

Wyniki 

Lider kolejka po kolejce

Strzelcy i asystenci 

Źródło: NRKSport.no

Źródło: altomfotball.no

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2010 w piłce nożnej
2010 w Norwegii